Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 242 dans le monde.

 Route fédérale 242 en Allemagne
 Route nationale 242 en Argentine
 RS-242 au Brésil
 Route 242 en Nouvelle-Écosse, Canada